Siphonoperla är ett släkte av bäcksländor. Siphonoperla ingår i familjen blekbäcksländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Blekbäcksländor
Siphonoperla